Устанак у Босни и Херцеговини може бити:

 Устанак у Босни и Херцеговини (1831-1832), устанак босанских и херцеговачких бегова против Високе Порте
 Устанак у Босни и Херцеговини (1875-1878), устанак босанских и херцеговачких Срба против турске власти
 Устанак у Босни и Херцеговини (1941), устанак босанских и херцеговачких Срба против страних окупатора и усташа

Види још 
 Српски устанак (вишезначна одредница)